Гавириа:

 Гавириа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Гавириа Трухильо, Сесар (род. 1947) — президент Колумбии.